Ранчо ла Паз има више значења:

 Ранчо ла Паз (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ла Паз (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Паз (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику